Rue Morgue oder La Rue Morgue steht für:
 La Rue Morgue, chilenische Rock-Band
 Rue Morgue (Band), finnische Post-Punk-Band
 Rue Morgue (Zeitschrift), kanadische Zeitschrift

Siehe auch:
 Der Doppelmord in der Rue Morgue, Kurzgeschichte von Edgar Allan Poe (1841)
 Mord in der Rue Morgue, Begriffsklärung